Little Tokyo (Los Angeles)
 Little Tokyo (Vancouver)
 Little Tokyo, U.S.A. (film)

Zobacz też